Одна из многих:
 «Одна из многих» — художественный немой фильм 1916 года режиссёра Евгения Бауэра.
 «Одна из многих» — советский черно-белый сатирический мультипликационный фильм 1927 года с элементами живой съёмки.
 «Одна из многих» — советский чёрно-белый анимационный фильм-плакат, снятый в 1943 году студией «Союзмультфильм» по заказу Энергосбыта Мосэнерго.

См. также 
 «Одна из нас» — 16-й эпизод третьего сезона телесериала «Остаться в живых» и 65-й во всём сериале.